Rosciano ima više značenja:
 Rosciano, Bergamo
 Rosciano, Pesaro-Urbino
 Rosciano, Pescara
 Rosciano, Terni